Ebrahim steht für:

 männlicher Vorname, siehe Ibrahim #Ebrahim

Ebrahim ist der Familienname folgender Personen:
 Akbar Ebrahim (* 1963), indischer Rennfahrer und Präsident des FMSCI
 Armaan Ebrahim (* 1989), indischer Rennfahrer
 Ebrahim Ismail Ebrahim (1937–2021), südafrikanischer Politiker und Anti-Apartheid-Kämpfer

Siehe auch:
 Ibrahim